Bergé ist der Familienname folgender Personen:

 Aurore Bergé (* 1986), französische Politikerin
 Francine Bergé (* 1938), französische Schauspielerin
 Pierre Bergé (1930–2017), französischer Unternehmer und Philanthrop
 Pierre Bergé (Physiker) (1934–1997), französischer Physiker

Bergé steht für:
 Bergé, Markenname des französischen Automobilherstellers M. Caillat